Ageo o Hageo puede referirse a:

Ageo, ciudad que se encuentra en Saitama, Japón.
Hageo, profeta del Antiguo Testamento, a quien se atribuye el Libro de Hageo.
Libro de Hageo, libro del Antiguo Testamento cristiano y del Tanaj judío.